Онсе Ерманос има више значења:

 Онсе Ерманос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Онсе Ерманос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику